Зегжда — фамилия.

Известные носители:
 Зегжда, Дмитрий Петрович (род. 1969) — российский учёный, член-корреспондент РАН (2022). Сын П. Д. Зегжды.
 Зегжда, Пётр Дмитриевич (1940—2022) — советский и российский учёный, профессор Санкт-Петербургского политехнического университета, заслуженный деятель науки РФ (2002).